

Fumetto 
 Back in Black – saga dell'Uomo Ragno

Musica 
 Back in Black – album degli AC/DC del 1980
 Back in Black – singolo degli AC/DC del 1980, dall'album omonimo
 Back in Black – album degli Whodini del 1986
 Back in Black – album degli Cypress Hill del 2022

Televisione 
 Back in Black – episodio della quarta stagione di Degrassi: The Next Generation